Espuela puede referirse a:
 Espuelas, espigas metálicas usadas por un jinete;
 Espuela, término botánico;
 Espuela o espolón, término zoológico;
 Anarrhinum bellidifolium, de nombre vulgar «espuela de Adonis»;
 Centranthus ruber, de nombre vulgar «valeriana de espuela»;
 Erythrina eggersii, de nombre vulgar «espuela de Gallo»;
 «Espuela de galán», nombre vulgar de varias especies de plantas;
 «Espuela de caballero», nombre vulgar de varias especies de plantas;
 «Espuela caballera», nombre vulgar de varias especies de plantas;
Médico de espuela;
Orden de la Espuela de Oro.